Miejscowości w Polsce:
 Łagoszów Mały
 Łagoszów Wielki